Mistrzostwa Polski w Szachach 2000 – turnieje szachowe, rozegrane w 2000 r. w Płocku (mężczyźni) i Brzegu Dolnym (kobiety), mające na celu wyłonienie 57. mistrza Polski mężczyzn oraz 52. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Michał Krasenkow (1. raz w karierze) i Iweta Radziewicz (2. raz w karierze).

Wyniki 57. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Płock, 27 kwietnia – 10 maja 2000

Wyniki 52. Mistrzostw Polski Kobiet 
Brzeg Dolny, 6 – 16 lipca 2000

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2000
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2000
 POL-ch 57th, Plock 2000 
 POL-ch (Women), Brzeg Dolny 2000 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2000 w polskim sporcie